Spérgula vernális (торица весенняя) — неоднозначно трактуемое название вида растений:
  — незаконное название (nom. superfl.), синоним .
  — название, часто употребляемое по отношению к .